Алассан Діоп (1997) — мавританський футболіст
 Давід Діоп (1966) — французький письменник
 Дам Діоп (1993) — сенегальський футболіст
 Пап Малік Діоп (1974) — сенегальський футболіст
 Папа Буба Діоп (1978) — сенегальський футболіст
 Папакулі Діоп (1986) — сенегальський футболіст
 Папа Діоп — сенегальський дипломат. Посол Сенегалу в Україні.
 Папа Момар Діоп — сенегальський історик та дипломат. Посол Сенегалу при ЮНЕСКО.
 Шейх Анта Діоп (1923—1986) — сенегальський вчений. Його ім'ям названо Дакарський університет.